Ивки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ивки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Ивки — деревня в Свечинском районе Кировской области.

Украина 
 Ивки — село в Богуславском районе Киевской области.
 Ивки — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.